Abydos (Egypte), een stad in Egypte
Abydos (Klein-Azië), een stad in Klein-Azië
Abydos (Stargate), een fictieve planeet in de televisieserie Stargate